Croatian Bol Ladies Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2019 z cyklu Croatian Bol Ladies Open rozgrywany w dniach 4–9 czerwca 2019 roku w Bol na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Chorwacji
2019